A Superligaen a dán labdarúgás legmagasabb osztálya. Főszponzora a Scandinavian Airlines System (SAS). A bajnokság 14 csapatos, az utolsó két helyezett kiesik a másodosztályba.

Története 

A bajnokságot 1991-ben alapították, az előző 1945-ben alakult. Az első szezonban 10 csapat vett részt, a mérkőzéseket pedig tavasszal lejátszották. Az akkori lebonyolítás még két évig megmaradt, eszerint először mindenki játszott kétszer mindenkivel. Ezután az utolsó kettő kiesett, majd a maradék 8 csapat még egyszer játszott. Az így lejátszott 32 mérkőzéssel alakult ki a bajnokság végeredménye.

Jelenlegi formáját 1995-ben nyert el, ekkor a résztvevők száma 12-re bővült, a mérkőzések pedig 33-ra. A 2016-17-es szezontól 14 csapatosra emelték a létszámot. 26 fordulós alapszakasz után a bajnokság rájátszással folytatódik a nemzetközi kupaindulás és a kiesés elkerülésének kiharcolására.

Az eddigi győztesek

Gólkirályok

Kiesők

Ismertebb játékosok

Források 

 1
Bajnoksag 1